Angelo Ogbonna (1988) – calciatore italiano
Ibezito Ogbonna (1983) – calciatore nigeriano